Gersina ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Gersina (* 1962), deutsch-österreichischer Film- und Fernsehregisseur
 Sidney Gersina (* 1987), deutsche Schauspielerin